Termenul „Fehring” se poate referi la:

Nume de localități
Fehring, orășel în landul Steiermark din Austria.
Nume de persoane
Günter Fehring (1928−2020), arheolog german
Hubertus Fehring (n. 1950), politician german (CDU)
Johannes Fehring (1926−2004; născ. Johannes Fernbach), compozitor austriac de jazz
Yve Fehring (n. 1973), moderatoare TV, germană

Vezi și 
Vehring
Fering
Vering

Nume de familie germane